

Persone 
 Manuela Mair (1977) – sciatrice italiana
 Manuela Mair (1982) – sciatrice austriaca